Desa Pasirmulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,60, long 106,78), Jawa Barat, 
 Desa Pasirmulya (administrativ by i Indonesien, lat -6,32, long 107,40), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar